

Toponymes 
 Farndon est un village du Cheshire.
 Farndon est un village du Nottinghamshire.
 East Farndon est un village du Northamptonshire.

Patronyme  
  (1952-1983), bassiste anglais (The Pretenders).